Hoening ist der Familienname folgender Personen:

 Christian Hoening (* 1947), deutscher Schauspieler
 Julius Robert Hoening (1835–1904), deutschamerikanischer Porträt- und Landschaftsmaler

Siehe auch:
 Höning